(« aux dents cannelées » en grec) est un genre éteint de dinosaures ornithopodes herbivores ayant vécu en Europe (Autriche, Espagne, France, Roumanie) à la fin du Crétacé supérieur (Maastrichtien) il y a environ 70 millions d'années. 

Le taxon du Rhabdodon fut dénommé par Philippe Matheron en 1869 à la suite de ses recherches effectuées en Provence.

En plus de l'espèce type Rhabdodon priscus, une seconde espèce fut décrite en 1991 par Éric Buffetaut et Jean Le Loeuff, Rhabdodon septimanicus. Mais il se pourrait que cela soit la même espèce.

Il est classé parmi les Iguanodontia dans la famille des Rhabdodontidae. Il mesurait 4 m de long et 1,80 de haut.

Découverte 
Pour R. priscus le matériel (postcrânien, dents et crâne fragmentaire) a été récupéré dans plusieurs localités :
En France dans la formation des Grès à reptiles dans l'Hérault (région de Saint-Chinian, Mont plo près de Cruzy), le Var, les Bouches-du-Rhône.
En Espagne dans la formation d'Arén et la formation de Tremp
EN Autriche dans la formation de Gosau

Classification phylogénétique 
Position du genre Rhabdodon dans le cladogramme issu de l'analyse phylogénétique réalisée par Ösi et al. en 2012 :

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques 
 
 
 

Ornithopoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Europe
Paléontologie en France
Paléontologie en Espagne
Paléontologie en Autriche
Taxon fossile décrit en 1869